Un oxyde de chrome est un composé chimique de chrome et d'oxygène.

Il existe plusieurs oxydes de chrome selon le degré d'oxydation :
 Oxyde de chrome(II), de formule CrO ;
 Oxyde de chrome(III), de formule  ;
 Oxyde de chrome(IV) ou dioxyde de chrome, de formule  ;
 Oxyde de chrome(VI) ou trioxyde de chrome ou anhydride chromique, de formule .

Composé du chrome